

Cinema
 Teen Spirit - Un ballo per il paradiso (Teen Spirit) – film TV del 2011 diretto da Gil Junger
 Teen Spirit - A un passo dal sogno (Teen Spirit) – film del 2018 diretto da Max Minghella

Musica
 Teen Spirit – album del 2001 degli A*Teens
Smells Like Teen Spirit – singolo dei Nirvana del 1991